MALS (справжнє ім'я Линник Дмитрій Сергійович)  — український музикант, діджей, музичний продюсер та голова громадської організації «Асоціація музикантів, діджеїв та продюсерів України» (ГО «АМДПУ»).

Творчість 

15 червня 2015 року радіо Kiss FM в рамках проведення «Best Clubs Show» у Білій Церкві анонсувало презентацію нового міксу діджея MALS, резидента клубу, в якому відбувався захід.

29 січня 2016 року було представлено сингл «The Daughter» українського EDM гурту MORDAX Bastards, резидентів Kiss FM, створеного у колаборації з MALS.

12 грудня 2017 року ремікс створений MALS на пісню «Один день» Андрія Кіше (KISHE) та Андрія Осадчука (OSADCHUK) увійшов в альбом «Один день (Remixes)». 15 травня 2018 року було представлено офіційний відеокліп на цей ремікс, і того ж року KISHE та OSADCHUK номінувалася з цією композицією на премії YUNA та «Золота жар-птиця» у категорії «Dance-хіт».

Навесні 2018 року MALS з реміксом на композицію «Nightcall» нідерландського дуету  посів 2-ге місце на конкурсі реміксів організованому музичним лейблом Spinnin' Records.

18 червня 2018 року MamaRika у колаборації з MALS презентували мікс «FAYNO (Summer Mix)».

Благодійність 

27 серпня 2022 року, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, у Білій Церкві за ініціативи ГО «АМДПУ», Бункермуз та благодійного фонду «LGV» було проведено благодійний вечір на підтримку ЗСУ.

Посилання 
 Офіційна сторінка у Spotify
 Офіційна сторінка на Beatport
 Офіційна сторінка на SoundCloud
 Офіційна сторінка в Apple Music
 Офіційна сторінка в Instagram
 Офіційна сторінка у Twitch

Примітки 

Українські музиканти
Українські_музичні_продюсери